Jean de Bertrand peut faire référence à :

 Jean de Bertrand (1482-1560), évêque de Comminges, archevêque de Sens, puis cardinal en 1557 ;
 Famille de Bertrand ;
 Jean III de Bertrand (1365 †), évêque de Lausanne (1341-1342), puis archevêque-comte de Tarentaise (1342-1365) ;
 Jean V de Bertrand (1432 †), évêque de Genève (1408-1418), puis archevêque-comte de  Tarentaise (1419-1432)